Telemachus - Telemah este unul din personajele principale ale epopeii Odiseea de Homer.

Telemachus sau Telemah se mai poate referi la,

Oameni 
 Telemachus (Acragas) (circa 554 î.Hr.), conducător al unei revolte din Acragas, Sicilia
 Saint Telemachus, călugăr și martir
 Roger Telemachus, jucător de cricket din Africa de Sud
 Telemachus, pseudonim pentru rapperul englez și DJ Forest DLG

Arte  
 Telemachus (masque) — Spectacol de tip masque (spectacol baroc) din secolul al XVI-lea

Cărți și muzică  
 Telemachus (episodul Ulysses) - un episod din romanul Ulysses de James Joyce
 Les Aventures de Télémaque, o lucrare populară importantă din punct de vedere istoric de François Fénelon
 Telemachus, pisică de companie care apare pe coperta albumului muzical Tapestry de Carole King

Vezi și  
 Telemaco (dezambiguizare)
 Telemaque (dezambiguizare)
 Temeluchus, un tartaruchus din non-canonicul Apocalypse of Paul

Nume